Cindy Caputo (1999 -), footballeuse française ;
 Francesco Caputo (1987-), footballeur italien ;
 Frank Caputo, homme politique canadien en Colombie-Britannique
 Giacomo Caputo (1901-1992), archéologue italien ;
 Gildo Caputo (1904 - 1987), marchand d'art français ;
 John D. Caputo (1940 -), philosophe américain ;
 Lisa Caputo (1965 -), chef d'entreprise américain ;
 Marco Caputo (1971 -), joueur italien de rugby à XV ;
 Michel Caputo (1947 -), réalisateur français ;
 Natha Caputo (1904 - 1967), conteuse française ;
 Nicola Caputo (1966 -), homme politique italien ;
 Sergio Caputo (1954 -), auteur, compositeur et guitariste italien ;
 Ulisse Caputo (1872-1948), peintre italien.